VM i håndbold 1993 kan henvise til flere artikler:

VM i håndbold 1993 (mænd)
VM i håndbold 1993 (kvinder)